Menai kan syfta på följande platser:

Australien 

 Menai (del av en befolkad plats i Australien), New South Wales, Sutherland Shire,

Storbritannien 

 Menai Bridge (ort), Wales, Anglesey, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar